Rato-de-água ou rato-d'água pode referir-se a:

 várias espécies de roedores da família Cricetidae
 qualquer uma das três espécies euroasiáticas do género Arvicola 
 Nectomys squamipes
 Microtus richardsoni na América do Norte

Desambiguação